Nukleoíd lahko pomeni:
 območje enotne protoplazme prokariontov, ki ni omejeno z membrano, v katerem leži prstanast kromosom – glej prokariontsko jedro
 genetski material virusa v središču viriona
 vključek (inkluzija) v celičnem jedru

Viri